Bethel Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bethel Presbyterian Church (Claiborne County, Mississippi), NRHP-Nr. 78001594
 Bethel Presbyterian Church (Lowndes County, Mississippi), NRHP-Nr. 86003126
 Bethel Presbyterian Church (South Carolina), NRHP-Nr. 80003714